Пара Марсело Мело / Томми Робредо — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Максим Мирный и Даниэль Нестор — не защищали свой титул.

Посев 

  Эрик Буторак /  Пол Хенли (Финал)
  Джейми Маррей /  Колин Флеминг (Четвертьфинал)

<li>  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Первый раунд)
<li>  Михаил Елгин /  Денис Истомин (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2013